Celuloza – substancja chemiczna
 Celuloza – film polski z 1953 roku

Zobacz też 
 Celuloza acetylowana
 Celuloza mikrokrystaliczna
 Celuloza Kostrzyn nad Odrą
 Nitroceluloza
 Octan celulozy
 Pamiątka z Celulozy